Por Lagoinha pode estar à procura de:

Lagoinha, igreja
Lagoinha (Ilha Terceira), lagoa 
Lagoinha (São Paulo), município 

Bairros e povoados
Lagoinha (Belo Horizonte)
Lagoinha (Florianópolis)
Lagoinha (Nova Iguaçu)
Lagoinha (São Gonçalo)
Lagoinha (Uberlândia)
Lagoinha (Palmela)

Desambiguações de topônimos